Hohenfelde kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hohenfelde, Plön, ort och kommun i Schleswig-Holstein, 
 Hohenfelde, Steinburg, ort och kommun i Schleswig-Holstein, 
 Hohenfelde, Stormarn, ort och kommun i Schleswig-Holstein, 
 Hohenfelde, Mecklenburg, ort och kommun i Mecklenburg-Vorpommern,